

Codici 
 FCR – Flying Carpet Airlines, Codice aeroportuale ICAO

Aziende 
 FCR – Farmacie Comunali Riunite, Azienda Speciale poliservizi del Comune di Reggio Emilia

Religione 
 F.C.R. – Figlie di Cristo Re

Sport 
 contrazione di Fußballclub Rumeln relativo a squadre di calcio tedesche, vedi ad esempio FCR 2001 Duisburg